Cilou Annys (née en 1991), modèle belge, Miss Belgique 2010 ;
 Eddy Annys (né en 1958), athlète belge, spécialiste du saut en hauteur ;
 Maxime Annys (né en 1986),, footballeur belge.